Lottersberg ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Lottersberg (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Katastralgemeinde von Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Lottersberg (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ort bei Matrei, Bezirk Lienz, Tirol
 Lottersberg (Schwäbische Alb), eine Erhebung auf dem Großen Heuberg